Кастаньйо () — прізвище.

Відомі носії 
 Андреа дель Кастаньйо (нар. бл. 1421 — пом. 1457) — італійський художник доби кватроченто.
 Браян Кастаньйо (1989) — аргентинський боксер, «тимчасовий» і «регулярний» чемпіон за версією WBA, чемпіон світу за версією WBO.
 Каталіна Кастаньйо (1979) — колумбійська тенісистка.